Knud Kristiansen ist der Name folgender Personen:
* Knud Kristiansen (Politiker, 1918) (1918–1989), grönländischer Landesrat und Katechet
 Knud Kristiansen (Politiker, 1932) (1932–1978), grönländischer Landesrat und Künstler
 Knud Kristiansen (Politiker, 1971) (* 1971), grönländischer Politiker

Siehe auch:
 Knut Kristiansen (* 1946), norwegischer Jazzpianist
 Knud Kristensen (1880–1962), dänischer Politiker